Craig är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det är också ett förnamn för män och kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Craig
 Prinsessan Lilian,  tidigare Lilian Craig-Davies (1915–2013), svensk prinsessa, hustru till prins Bertil
 Daniel Craig (född 1968), engelsk skådespelare
 Edward Gordon Craig (1872–1966), brittisk teaterregissör
 Elizabeth Craig (1883–1980), brittisk kokboksförfattare
 Elizabeth Craig (roddare) (född 1957), kanadensisk roddare
 George N. Craig (1909–1992), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Indiana
 Ivan Craig (1912–1995), brittisk skådespelare
 James Craig (1871–1940), nordirländsk politiker
 James Craig (skådespelare) (1912–1985), amerikansk skådespelare
 Jonny Craig (född 1986), kanadensisk-amerikansk sångare
 Judy Craig (född 1946), amerikansk sångerska
 Kami Craig (född 1987), amerikansk vattenpolospelare
 Larry Craig (född 1945), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Idaho
 Locke Craig (1860–1924), amerikansk politiker, populist, senare demokrat, guvernör i North Carolina
 Malin Craig (1875–1945), amerikansk militär, arméchef
 Mikey Craig (född 1960). jamaicansk-brittisk basist
 Mira Craig (född 1982), norsk sångerska
 Paul Craig (född 1987), brittisk MMA-utövare
 Ralph Craig (1889–1972), amerikansk löpare
 Ryan Craig (född 1982), kanadensisk ishockeyspelare
 William Lane Craig (född 1949), amerikansk teolog och filosof
 Yvonne Craig (1937–2015), amerikansk skådespelare

Skotska efternamn